Crasna kan syfta på följande platser:

Moldavien 

 Crasnoe, ort, Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului,

Ungern 

 Crasna (kanal), 

Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar